Dit is een alfabetisch overzicht van de Zwitserse gemeenten. Er zijn er circa 2.122 (januari 2019).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z